Дом писателей Грузии () — учреждение культуры в Тбилиси, на улице Мачабели, 13

История 

Здание нынешнего Дома было построено в 1905 году для Давида Сараджишвили (1848—1911). Проект выполнил берлинский архитектор Карл Цаар. Для строительства было выбрано место дома отца Сараджишвили, строительство велось в 1903—1905 годах, работы выполняли Александр Озоров и Корнели Тацьев и завершили их в мае 1905 года к серебряной свадьбе Давида Сараджишвили и Екатерины Поракишвили.

Стиль постройки сочетал современность и барокко. Интерьеры оформил Илья Мамацашвили.

В доме проводили вечеринки, собрания художников, дискуссии, выставки и концерты.

В 1911 году, после смерти Сараджишвили, дом был передан местному самоуправлению со всей прекрасной обстановкой, при условии, что город устроит в нём художественную галерею или Музей искусства.

В 1912 году дом купил Акакий Хоштария. Именно он принимал в этом доме российского императора Николая II.

В 1921 году Хоштария покинул Грузию, и здание было передано писателям и художникам Грузинского революционного комитета. В здании открылся Дом писателей, здесь бывали Горький, Есенин, Маяковский, Булгаков, Табидзе, Габашвили, К. Гамсахурдиа, в одной из комнат жил Осип Мандельштам.

22 июля 1937 года в Доме писателей застрелился писатель Паоло Яшвили, трагедия произошла во время погромного проработочного собрания членов Союза писателей Грузии, на повестке которого стоял вопрос «о политической бдительности». Он покончил с собой из оружия, которое ему подарил Тициан Табидзе (первоначально Тициан хотел сделать подарок С. Есенину).

Дом сохранил свой статус, а также интеръеры — расписные потолки, люстры, большой камин — и уникальный сад.

Галерея

Литература 
Артём Синцов Грузия пешком. Самые интересные прогулки по Грузии. Москва: Издательство «Эксмо», 2018. 256 с. ISBN 978-5-04-090136-4

Примечания

Ссылки 
მწერალთა სახლის ისტორია

ივანე მაჩაბლის ქ. #13

Старый Тбилиси: Дом Писателей, Грузия, 02.02.2015

Панорама
Здания и сооружения Тбилиси
Культура Тбилиси